Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1998 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1997/98, 38-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 13 мая на стадионе «Росунда» в Стокгольме. В матче встретились английский «Челси» и немецкий «Штутгарт».

Победный гол «Челси» забил Джанфранко Дзола, который вышел на 70 минуте. Дзола не попал в стартовый состав потому, что он на тренировке получил травму мышц паха, но, несмотря на травму, он незамедлительно вывел команду в лидеры. После прохода Денниса Уайза через оборону соперника Дзола отправил впечатляющий мяч в верхний угол ворот. Позднее «Челси» остался в меньшинстве, после того как был удален Дан Петреску на 84 минуте, но игроки «Штутгарта» не воспользовались своим численным преимуществом, тогда как игрок «Штутгарта» Герхард Пошнер тоже был удален на 90 минуте основного времени, и составы команд вновь стали равны.

Путь к финалу

«Челси»

«Штутгарт»

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1997/1998

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1998
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1998 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1998
Кубок обладателей кубков УЕФА 1998
События 13 мая
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
Международные соревнования по футболу в Швеции
Спорт в Швеции в 1998 году
Спорт в Германии в 1998 году
Спорт в Великобритании в 1998 году